Crawley – miasto w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Crawley – miejscowość w hrabstwie Devon (Anglia)
 Crawley – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Crawley – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia) w civil parish Hedgeley
 Crawley – miejscowość w hrabstwie Oxfordshire (Anglia)
 Crawley Down – miejscowość w hrabstwie West Sussex (Anglia)
 Crawley End – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Crawley Hill – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Crawleyside – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)
 Christine Crawley – brytyjska polityk i nauczycielka
 Frank Crawley – angielski bokser
 Husborne Crawley – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 North Crawley – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)